Osoby:
 Eric Kumerow - zawodnik futbolu amerykańskiego
 Jake Kumerow - zawodnik futbolu amerykańskiego

Zobacz też:
 Kummerow